Achille Arese Lucini – politico italiano
 Francesco Arese Lucini – patriota italiano
 Francesco Arese Lucini – politico italiano
 Marco Arese Lucini, VI conte di Barlassina – nobile e politico italiano